Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2004 година e 55-и пореден.

Започва на 7 март 2004 г. и завършва на 24 октомври.

Съдържа в календара 18 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони